Slovenski trg je ime več trgov:
 Slovenski trg, Kranj
 Slovenski trg, Ljubljana
 Slovenski trg, Selnica ob Dravi
 Slovenski trg, Varšava